Windows Phone 8.x може відноситися до:

 Windows Phone 8
 Windows Phone 8.1

Див. також 
 Windows 8.x

8.